As lutas da categoria de peso pesado masculino (-91 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 6 e 15 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O russo Evgeny Tishchenko foi o campeão, derrotando o cazaque Vasiliy Levit na final por decisão unânime. Após o resultado indicando a vitória do boxeador russo, boa parte do público xingou os jurados de "ladrões", além de vaiá-los. Durante a cerimônia de premiação, Levit teve seu nome gritado pela plateia, enquanto Tishchenko foi vaiado.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Pesado masculino